— аниме-сериал, созданный компаниями A-1 Pictures и Ordet под руководством режиссёра Ютаки Ямамото, который в случае провала сериала даже обещал покинуть аниме-индустрию. Сюжет произведения был разработан Хироки Адзумой и Мари Окадой и также воплощён в виде манги, первая глава которой с иллюстрациями Муцуми Акасаки вышла в онлайн-журнале «Gangan» 30 сентября 2010 года.

Показ сериала прошёл в январе-марте 2011 года на телеканале Fuji TV в программном блоке noitaminA. Открывающую  и закрывающую Down By The Salley Gardens музыкальные композиции аниме исполнила Хитоми Адзума. В телевизионном рейтинге аниме-сериалов, впервые выпущенных зимой 2011 года, Fractale поделил пятое место с другим сериалом блока noitaminA — Wandering Son: максимальная аудитория каждого из них составила 2,1 % от общего числа зрителей, средняя — 1,7 %. При этом было зафиксировано, что именно при трансляции этих сериалов блок имел самые низкие рейтинги за последние годы. Продюсер проекта Кодзи Ямамото взял на себя ответственность за низкие рейтинги, при этом заявив, что они не связаны с качеством двух работ.

Сюжет 
Действие сюжета разворачивается во Фрактале, мире, где первоочередное место занимают высокие технологии, и где у почти всех людей есть «дубли», механизмы, выполняющие за них всю работу. Управление этой системой осуществляется служителями Храма. Дочь главной служительницы, Фрина, сбегает, дабы помочь недовольным Фракталом людям разрушить его.

Главный герой аниме, светловолосый Клейн, знакомится сначала c Фриной, а затем и Нэссой, двумя ключами, способными перезагрузить готовый разрушиться Фрактал. Вскоре он знакомится с людьми из группировки Потерянное Тысячелетие, выступающей за разрушение Фрактала.

Персонажи

Основные 
 
 Сэйю — Ю Кобаяси
 Четырнадцатилетний главный персонаж истории. Интересуется различными старинными (по меркам его времени) вещами. В начале истории проживает в доме вместе с голографическими дублями своих родителей, хотя и может попросить их «покинуть» дом на некоторое время. Часто краснеет в общении с девушками, также часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего окружающие считают его извращенцем.

 
 Сэйю — Минами Цуда
 Жрица системы Фрактала; физическая половина ключа к перезагрузке Фрактала. О её происхождении мало известно, кроме того, что являлась одним из многих (№ 152589) клонов самой первой Фрины. Подвергалась сексуальному насилию со стороны Баррота. В начале серии она убегает из Храма, чтобы не дать обновиться циклу Фрактала.

 
 Сэйю — Кана Ханадзава
 Рыжеволосая весёлая и энергичная девушка, внезапно появляющаяся из броши Фрин. Она много улыбается и любит всё исследовать, из-за чего может попасть в беду. Нэсса — вторая духовная половина ключа, способного перезапустить Фрактал.

Второстепенные 
 
 Сэйю — Синтаро Асанума
 Лидер отделения деревни Границ группы Потерянное Тысячелетие, выступающей за разрушение Фрактала. Поначалу обращается резко к Клейну, однако постепенно его отношение к нему становится мягче. Во время финальной битвы помогает Клейну отыскать Фрину.

 
 Сэйю — Юка Игути
 Младшая сестра Сунды, светловолосая девушка с большим количество веснушек. Поддерживает своего брата во всех начинаниях. Часто появлялась в сопровождении двух помощников —  и , однако последний погиб в битве с силами Храма. В конце сериала Энри становится лидером отделения Границ и помогает учить «человеческой» жизни тех, кто ранее жил в зависимости от Фрактала.

 Диас
 Сэйю — Томоаки Маэно
 Лидер отделения Алабастер группы Потерянное Тысячелетие. Он холоден и жесток: не подчинившихся его приказам готов расстреливать. Группа Диаса присоединяется к миссии по вызволению Клейна и Фрины из Храма, однако использует все возможности, чтобы уничтожить этот объект: во время финальной битвы войска Диаса (и он сам) принесли себя в жертву, взорвав вместе с собой служителей Храма и опоры самого здания.

 Моэран
 Сэйю — Суми Симамото
 Высшая служительница Храма, клон Фрины. Хотя она является главой Храма, однако ненавидит Фрину, считая ту более «любимой», в порыве ревности она даже пыталась её задушить.

 Баррот
 Сэйю — Мицуру Миямото
 Священник, отвечающий за создание полноценного ключа, способного перезапустить Фрактал.

Список серий

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 Манга «Fractale»  на сайте издательства Square Enix.
 Дополнительные материалы
 
 
 
 В базах данных

NoitaminA
A-1 Pictures
Оригинальные аниме